Fenne steht für:
 Fenne (Weide), besondere Form der Weide, die von Gräben umzogen ist
 Fenne (Völklingen), Stadtteil von Völklingen im Saarland
 Fenne, Wohnplatz von Rangsdorf

Personen:
 Gisle Fenne (* 1963), norwegischer Biathlet
 Helga Øvsthus Fenne (* 1964), norwegische Biathletin
 Hilde Fenne (* 1993), norwegische Biathletin
 Fritz Fenne (* 1973), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Fenn
 Venne